Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Marrero e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Bart Beks e Matwé Middelkoop 6-4, 6-4, [12-10].

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (semifinali)
 Álex López Morón /  Albert Portas (quarti di finale)

 Salvador Navarro /  Santiago Ventura (quarti di finale)
 David Marrero /  Gabriel Trujillo Soler (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2005